Jan Jansen (atleet)
Jan Jansen (baanwielrenner)
Jan Jansen (organist)
Jan Jansen (politicus), alias van Johannes Proost (1882 - 1942)
Jan Jansen (schoenontwerper)
Jan Janszoon, 17e-eeuwse piraat, admiraal

Zie ook: Jan Janssen voor de wegwielrenner en winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1968